Pangman bezeichnet:
 Pangman (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Pangman ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Pangman (1905–1996), kanadischer Skilangläufer
 Jeff Pangman, kanadischer Schauspieler und Produzent